Saturninus est un cognomen (surnom) courant de la Rome antique surtout en Afrique. D'assez nombreux personnages l'ont porté. Parmi les plus connus, on peut retenir :
 Lucius Appuleius Saturninus, partisans de Marius, qui fit régner la terreur à Rome en l'absence de son chef ;
 Antonius Saturninus, sénateur et général romain qui mena en Germanie supérieure une révolte infructueuse en 89 contre l'empereur Domitien (81-96) ;
 Saturninus, un des Trente Tyrans de l'Histoire Auguste ; il aurait été un des généraux de Gallien ; il s'agit sans doute en fait d'un personnage de fiction ;
 Caius Julius Saturninus, usurpateur romain en 281 contre Probus ;
 Quintus Claudius Venuleius Saturninus, juriste (vers 230) ;
 Saturninus Cythénas, philosophe de l'école sceptique pyrrhonienne, successeur de Sextus Empiricus et médecin empirique comme lui ;
 Saturninus, amicus de l'Empereur Tibère.
 Flavius Saturninus, général romain ayant négocié traité de paix mettant un terme à la guerre des Goths de 377-382, consul en 383.